Nexo Knights – duńsko-amerykański serial animowany, który powstał na bazie klocków Lego.

Jego światowa premiera odbyła się 13 grudnia 2015 roku na amerykańskim Cartoon Network, natomiast w Polsce odbyła się 17 grudnia 2015 roku na polskim Cartoon Network.

Fabuła 
Serial opisuje przygody pięciu młodych rycerzy: Claya, Aarona, Lance’a, Macy i Axla którzy chronią Knighton przed Jestro, Księgą Potworów i ich przerażającą armią lawowych poczwar. Rycerzom pomagają czarownik Merlok 2.0., Robin Underwood i Ava Prentiss.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Duńskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2015
Seriale telewizyjne zakończone w 2017
Lego